Everlasting Love – singolo di Robert Knight del 1967
Everlasting Love – singolo dei Love Affair del 1968, cover dell'omonimo brano di Robert Knight
Everlasting Love – singolo di Carl Carlton del 1973, cover dell'omonimo brano di Robert Knight
Everlasting Love – singolo di Sandra del 1987, cover dell'omonimo brano di Robert Knight
Everlasting Love – singolo di Gloria Estefan del 1994, cover dell'omonimo brano di Robert Knight
Everlasting Love – singolo di Jamie Cullum del 2004, cover dell'omonimo brano di Robert Knight
Everlasting Love – album di Robert Knight del 1967
Everlasting Love – album di Carl Carlton del 1973
Everlasting Love – singolo di Dennis Belfield del 1977
Everlasting Love – album compilation di Sandra Cretu del 1988
Everlasting Love – singolo di Howard Jones del 1989
Everlasting Love – album di Vanessa L. Williams del 2005